Рома́нс-сюр-Изе́р (, ) — город и коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Дром. Входит в состав двух кантонов Роман-сюр-Изер и Бур-де-Пеаж. Округ коммуны — Валанс.

Код INSEE коммуны 26281.

География 
Романс-сюр-Изер расположен приблизительно в 470 км к юго-востоку от Парижа, в 85 км южнее Лиона, в 18 км к северо-востоку от Валанса на правом берегу реки Изер.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 33 440 человек.

Администрация

Экономика 
Одной из главных отраслей экономики является обувная промышленность. В городе расположена штаб-квартира Franco-Belge de Fabrication du Combustible, дочерней компании Areva NP, производящей оборудование для атомных электростанций.

В 2007 году среди 20 281 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 13 858 были экономически активными, 6423 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 13 858 активных работали 11 440 человек (6049 мужчин и 5391 женщина), безработных было 2418 (1201 мужчина и 1217 женщин). Среди 6423 неактивных 2052 человека были учениками или студентами, 1742 — пенсионерами, 2629 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Соборная церковь Сен-Барнар (XII—XIII века). Исторический памятник с 1840 года
 Церковь Нотр-Дам-де-Лурд (1937 год)
 Башня Жакемар (1174 год). Исторический памятник с 1963 года
 Кладбище Реколле (XVI век). Исторический памятник с 1986 года
 Старый город со средневековыми домами XIV века
 «Старый мост», соединяющий Романс-сюр-Изер и Бур-де-Пеаж
 Музей обуви, расположен в бывшем монастыре

Города-побратимы 
   (Великобритания, с 1962)
  Злин (Чехия, с 1967)
  Штраубинг (Германия, с 1970)
  Задар (Хорватия, с 1985)
  Эль-Джем (Тунис, с 1987, кооперация)
  Тарудант (Марокко, с 1994, кооперация)
  Бейт-Сахур (Государство Палестина, с 1995, кооперация)
  Варденис (Армения, с 1996, кооперация)
  Корсано (Италия, с 2009)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Коммуны департамента Дром